Turniej piłki ręcznej mężczyzn na XVII Igrzyskach Panamerykańskich – dziewiąty turniej mężczyzn w ramach igrzysk panamerykańskich rozegrany w dniach 31 lipca – 5 sierpnia 2019 roku w Villa Deportiva Nacional w peruwiańskim mieście Lima.

Zawody te były eliminacją do turnieju piłki ręcznej rozgrywanego podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 – bezpośredni awans uzyskiwała najlepsza reprezentacja, kolejna zaś otrzymywała szansę gry w światowych turniejach kwalifikacyjnych.

W zawodach triumfowali Argentyńczycy w finale pokonując reprezentację Chile.

System rozgrywek 
W zawodach wystartowało wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Prowadzone były w pierwszej fazie systemem kołowym, po którym nastąpiła faza play-off: dwie najlepsze drużyny z każdej grupy walczyły o miejsca 1–4, natomiast pozostałe o pozycje 5–8.

Losowanie grup odbyło się na początku marca 2019 roku i w jego wyniku wyłonione zostały dwie czterozespołowe grupy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Statystyki 
Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Piłka ręczna na Igrzyskach Panamerykańskich 2019